Ву́лиця Шпака́ — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Вулиця Шпака — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Шпака — вулиця в місті Севастополь.

Вулиця Шпака — вулиця в місті Волгоград.

Вулиці, названі на честь людей